Cuddalore (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Cuddalore (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Cuddalore